Peter Karlsson (1951-), joueur de football suédois.
 Peter Karlsson, joueur de hockey suédois 
 Peter Karlsson (1969-), pongiste suédois 
 Peter Karlsson (1970-), athlète suédois